Ремо — многозначный термин.

 Ремо (диджей) — польский диджей и музыкальный продюсер.
 Ремо (язык) — мёртвый индейский язык.
 Ремо (футбольный клуб) — бразильский футбольный клуб из города Белен.